Лев Владимирович Кактурский (род. 24 января 1943 года) — советский и российский , член-корреспондент РАМН (2005), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 24 января 1943 года.

В 1967 году — окончил лечебный факультет Первого Московского медицинского института имени И. М. Сеченова.

С 1968 года по настоящее время — работает в НИИ морфологии человека, где прошел путь от ординатора до директора института (2000—2015), также руководил Центральной патологоанатомической лабораторией, в настоящее время — научный руководитель.

В 1973 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Патология сосудов при системной красной волчанке».

В 1987 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Патоморфология миокарда при ишемической болезни сердца и морфологическая оценка экспериментальной фармакотерапии инфаркта миокарда антиоксидантами и препаратом энкад».

В 1992 году — присвоено учёное звание профессора.

С 2000 года — руководитель кафедры патологической анатомии факультета послевузовского профессионального образования врачей Сеченовского университета.

В 2005 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Руководитель патологоанатомического отделения Центральной клинической больницы Московского Патриархата.

Научная деятельность 

Специалист в области патологической анатомии.

Разработал новые направления исследований внезапной сердечной смерти, острого коронарного синдрома, кардиомиопатий, васкулитов, микроэлементозов, ревматических заболеваний.

Установил, что механизм танатогенеза при внезапной коронарной смерти связан с феноменом реперфузии ишемизированного миокарда, провоцирующей фатальную фибрилляцию желудочков; выявил положительный эффект на репарацию сердечной мышцы при инфаркте миокарда антиоксидантов — α-токоферола и селенита натрия; описал морфологические проявления микроангиопатии при системной красной волчанке, псориазе.

Автор более 250 научных работ, в том числе 3 монографий, учебного пособия для врачей «Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов», титульный редактор и соавтор Национального руководства по патологической анатомии, автор глав в ряде других руководств.

Награды 
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Орден Сергия Радонежского III степени Русской Православной Церкви
 Диплом премии АМН СССР имени И. В. Давыдовского — за результаты научных работ, вошедшие в руководство «Общая патология человека» (под редакцией А. И. Струкова, В. В. Серова, Д. С. Саркисова)
 Диплом ММА имени И. М. Сеченова — за результаты научных работы, вошедшие в руководство «Микроскопическая техника» (под редакцией Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова)
 Диплом премии РАМН имени А. И. Струкова — за монографию «Внезапная сердечная смерть»
 Знак «Отличник здравоохранения»
 Медаль Рудольфа Вирхова Европейской Академии Естественных наук
 Медаль имени А. Д. Сперанского

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ